Elisabeth von Braunschweig-Wolfenbüttel ist der Name folgender Personen:

 Elisabeth von Braunschweig-Wolfenbüttel (1567–1618), Gräfin von Holstein-Schauenburg, Herzogin von Braunschweig-Harburg
 Elisabeth von Braunschweig-Wolfenbüttel (1593–1650), Prinzessin von Sachsen, Herzogin von Sachsen-Altenburg
 Elisabeth von Dänemark (1573–1626), durch Heirat Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg sowie Fürstin von Braunschweig-Wolfenbüttel

 Elisabeth Eleonore von Braunschweig-Wolfenbüttel (1658–1729), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Meiningen
 Elisabeth Sophie Marie von Schleswig-Holstein-Norburg  (1683–1767), Prinzessin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Norburg durch Heirat Erbprinzessin und regierende Herzogin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön danach durch Heirat Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg und Fürstin von Braunschweig-Wolfenbüttel

siehe auch
 Marie Elisabeth von Braunschweig-Wolfenbüttel (1638–1687), durch Heirat Herzogin erst von Sachsen-Eisenach und danach von Sachsen-Coburg
 Christine Elisabeth von Barby und Mühlingen (1634–1681), Gräfin von Barby und Mühlingen und durch Heirat Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg
 Sophie Elisabeth zu Mecklenburg (1613–1676), Prinzessin von Mecklenburg, durch Heirat Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg sowie Fürstin von Braunschweig-Wolfenbüttel